Лётная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Лётная улица — улица в Балашихе.
 Лётная улица — улица в Волгограде.
 Лётная улица — улица в Калининграде.
 Лётная улица — улица в Москве.
 Лётная улица — улица в Мытищах.
 Лётная улица — улица в Твери.
 Лётная улица — улица в Туле.
 Лётная улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Лётная улица — улица в Запорожье.
 Лётная улица — улица в Сумах.
 Лётная улица — улица в Чернигове.